Cirith Ungol est un lieu du Mordor décrit dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien.
 Cirith Ungol est un groupe de heavy metal américain.